Příjmení Bartel nosí více významných osobností:

 Ferdinand Bartel (1840–1910) – rakouský právník a politik německé národnosti
 Hans Bartel (1886–1956) – československý politik
 Kazimierz Bartel (1882–1941) – polský matematik, diplomat a politik